Płoskie peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Płoskie, un village de la voïvodie de Lublin
 Płoskie, un village de la voïvodie de Podlachie